Bement ist der Familienname folgender Personen:

 Arden L. Bement (* 1932), US-amerikanischer Wissenschaftler
 Linda Bement, US-amerikanische Schönheitskönigin
 Newton Silas Bement (1896–1958), US-amerikanischer Romanist und Französischdidaktiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bement (Illinois), im Piatt County
 Bement (Ohio), im Cuyahoga County

im NRHP gelistete Objekte:
 Bement Covered Bridge, in Bradford, New Hampshire, ID-Nr. 76000128
 Bement-Billings House, in Newark Valley, New York, ID-Nr. 90000002